Tsuburaya (jap. 円谷 幸吉) ist der Familienname folgender Personen:

 Eiji Tsuburaya (1901–1970), japanischer Spezialist für Spezialeffekte im Film 
 Kōkichi Tsuburaya (1940–1968), japanischer Langstreckenläufer